Енґельгольмс ФФ () — шведський футбольний клуб із однойменного міста. Заснований 22 лютого 1976 року після об'єднання клубів Енґельгольмс ІФ і Шерпінґе ГІФ. Виступає в Супереттан (2-а ліга Швеції).

Досягнення 
Супереттан:
Найвище місце 3-є (1): 2011

Сезони в чемпіонаті Швеції

Посилання 

 Офіційна сторінка 
 Енґельгольмс ФФ на foot.dk 

Футбольні клуби Швеції
Футбольні клуби, засновані 1976